Jackson Heights puede referirse a:

 Jackson Heights (Queens), en Nueva York
 Jackson Heights (Carolina del Norte)